Rocquemont ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Rocquemont (Oise)
 Rocquemont (Seine-Maritime)